Ра́тник может означать:
 Ратник — военный человек на Руси, солдат государственного ополчения в Российской империи.

Фамилия 
 Ратник, Ксаверий Ксаверьевич (1852—1924) — русский военно-морской инженер, генерал-лейтенант.
 Ратник — дворянский род.

Название 
 «Ратник» — 28-й отряд специального назначения внутренних войск «Ратник» в городе Архангельск.
 «Ратник» — боевая экипировка военнослужащего, используемая в Вооружённых силах России.
 «Ратник» — российский травматический револьвер калибра 13х45.
 «Ратник» — общественная организация.

См. также 
 
 Ратников